Lavras da Mangabeira (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Lavras da Mangabeira (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará